Осовский (польск. Osowski) — польская фамилия; имеет женскую форму Осовская.
 Осовский, Ефим Григорьевич (1930—2004) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук, профессор.
 Осовский, Олег Ефимович (род. 1961) - российский критик, литературовед
 Осовская, Юлия Тодоровна (род. 1946) — полный кавалер ордена Трудовой славы, новатор сельскохозяйственного производства.

См. также 
 Оссовский
 Осовский сельсовет